Tassaert est le patronyme de plusieurs artistes anversois, puis français et prussiens des  et  :

 Pierre Tassaert, peintre, (mort à Anvers vers 1692), reçu maître dans la Guilde de Saint-Luc d'Anvers en 1635
 Jean Pierre Tassaert (1651-1725), peintre à Anvers, fils de Pierre
 Jean-Pierre-Antoine Tassaert (1729-1788), sculpteur, petit-fils de Jean Pierre, s'installe à Paris (1744) puis Berlin (1775)
 Jean-Joseph-François Tassaert (1765-vers 1835), peintre et graveur, fils de Jean-Pierre-Antoine, s'installe définitivement à Paris en 1792
 Paul Tassaert (1792-1850), graveur français, fils de Jean-Joseph-François
 Octave Tassaert (1800-1874), peintre français, fils de Jean-Joseph-François
 Henriette-Félicité Tassaert, (1766-1818) miniaturiste, fille de Jean-Pierre-Antoine, établie en Prusse
 Antoinette Tassaert épouse Beer (1768-1823), miniaturiste et membre de l'Académie de Berlin, fille de Jean-Pierre-Antoine
 Philippe Joseph Tassaert (Anvers 1732 - Londres 1803), peintre, frère de Jean-Pierre-Antoine

Homonymie de patronyme
Famille d'artistes